Het ATP-toernooi van Scottsdale 2003 (met de officiële naam Franklin Templeton Tennis Classic 2003) werd van 3 tot en met 9 maart gespeeld.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Fairmont Scottsdale Princess in de Amerikaanse plaats Scottsdale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Scottsdale
ATP-toernooi van Scottsdale